El término químico hexeno  se puede referir a cualquiera de estos 3 compuestos orgánicos que contienen seis átomos de carbono y una insaturación:
 1-hexeno
 2-hexeno
 3-hexeno